Vocken ist der Ortsname von

 Vocken (Altusried), Ortsteil des Marktes Altusried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Vocken (Haldenwang), Ortsteil der Gemeinde Haldenwang, Landkreis Oberallgäu, Bayern